Le gbaya est une langue ou un groupe de langues oubanguiennes parlée(s) par  en République centrafricaine et à l'est du Cameroun, les Gbaya.

Classification interne 
Classification interne selon Moñino :

gbaya Nord
kàrà (RCA)
yàáyùwèè (Cameroun: Meiganga-Tibati)
làì (Cameroun: Bétaré-Oya, Garoua-Boulaï)
gbaya Sud
ɓùlì (RCA et Cameroun)
tòòngò (RCA: Baboua)
ɓìyàndà (RCA: Carnot-Berbérati)
mbódɔ̀mɔ̀  (Cameroun: nord de Bertoua)
bàngàndò-ngómbé (Cameroun: Moloundou)
gbaya Centre
ɓòzôm (RCA: Bozoum)
ɓòkòtò (RCA: Baoro-Carnot-Yaloké)
gbɛ́yá (RCA: Bossangoa)
gbànù (RCA: Bossembélé)
gbaya Est
ʔàlī (RCA: Boali)
mānzā (RCA: Bouca, Kaga-Bandoro)
ngbākā-mānzā (RCA: Damara-Sibut)
ngbàkà-mīnāgèdē (RDC: Gemena-Karawa)
ɓòfì (RCA: Boda-Ngoto)

Proto-langue 
Le proto-gbaya peut être reconstitué. Les tableaux présente son lexique selon Yves Moñino:

Animaux

Plantes

Lexique comparatif 
Lexique des langues gbaya selon Moñino (1988):

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Bangandu (langue)

Liens externes 
 
 
 
 
 Le cas d'un site internet en langue gbaya (diaporama de Paulette Roulon-Doko, 2016)

Inventaire de langues
Langue au Cameroun
Langue en République centrafricaine
Langue gbaya